Ábrahám Ganz (1814-1867), industriel austro-hongrois, fondateur de la firme Ganz & Cie.
 Axel Ganz (né en 1937), patron de presse allemand
 Bruno Ganz (1941-2019), acteur suisse
 Edwin Ganz (1871-1948), artiste peintre helvético-belge
 Isabelle Ganz (1955-), comédienne française
 Josef Ganz (1899-1967), ingénieur allemand
 Lowell Ganz (né en 1948), scénariste américain
 Maurizio Ganz (né en 1968), footballeur italien.
 Rudolph Ganz (1877-1972), compositeur suisse

Toponyme 

 Ganz, commune du district de Bruck-Mürzzuschlag en Autriche
 Ganz, quartier de la ville de Budapest, en Hongrie

en:Ganz (surname)